Desa Cangkuang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cangkuang (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 107,80), Jawa Barat, 
 Desa Cangkuang (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 108,70), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar